Sardina hat folgende Bedeutungen:

 Alexander-Martin Sardina (* 1973), Politikwissenschaftler und ehemaliger Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft (CDU)
 Sardina, eine Gattung, deren einziger Vertreter die Sardine ist
 Sardina, Ortsteil der Gemeinde Calcinaia, Provinz Pisa, Italien